Daviess County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Daviess County (Indiana)
 Daviess County (Kentucky)
 Daviess County (Missouri)